Фамилия Мельдер вероятно образована от аналогичного прозвища. Оно берет начало от германского существительного mëldære со значением «разносчик новостей», «городской крикун».

Известные носители:

 Мельдер, Адольф Эдуардович (1912—1976) — советский и эстонский учёный в области животноводства, академик ВАСХНИЛ, депутат ВС СССР 7-го созыва.
 Мельдер, Иосиф Ильич (1899—1958) — советский и польский военный деятель, гвардии полковник.